У́лица Кунаева — название улиц ряда населённых пунктов в честь советского политического деятеля Динмухамеда Кунаева.

Казахстан 
 Улица Кунаева — в городе Алма-Ата
 Улица Кунаева — в городе Капшагай
 Улица Кунаева — в городе Шымкент

Узбекистан 
 Улица Кунаева — в городе Ташкент, ныне переименована в Мирабадскую.

См. также 
 Кунаев
 

Улица